Divx kan syfta på:

 DivX – en kodek för att spela upp filmer
 DIVX – ett numera nerlagt system för filmdistribution i USA